Pacific Coast Highway ist der Name folgender Straßen:
 California State Route 1
 Pacific Coast Highway (Neuseeland)